

Sigle 
 Missione Evangelica Zigana – gruppo evangelico appartenente alle Assemblee di Dio in Italia
  Mitteleuropäische Zeit – fuso orario dell'Europa centrale

Codici 
 MEZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Musina (Sudafrica)
 mez – codice ISO 639-3 della lingua menominee